Carcere di San Quintino (San Quentin State Prison) – penitenziario statunitense
 San Quentin – film del 1937 diretto da Lloyd Bacon
 San Quentin – film del 1946 diretto da Gordon Douglas